O termo pré-operatório refere-se aos preparativos realizados antes de uma cirurgia. Pode incluir jejum, uso de medicações (pré-anestésicas, preparo intestinal, etc), tricotomia (raspagem de pelos) e consulta pré-anestésica.
Período que antecede a cirurgia. Pré-operatório Imediato ocorre em 24 horas, e Pré-Operatório Mediato ocorre em 72 horas.

Anestesiologia
Cirurgia